Boles Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boles Lake (Mississippi), im Bolivar County
 Boles Lake (Texas), im Rusk County